Cavolinia longirostratus är en snäckart som först beskrevs av de Blainville 1821.  Cavolinia longirostratus ingår i släktet Cavolinia och familjen Cavoliniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
longirostratus